Scelidocteus är ett släkte av spindlar. Scelidocteus ingår i familjen Palpimanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Scelidocteus